TV2 oder TV 2 steht für: 

Fernsehsender:
 TV2 in Bulgarien, siehe BTV Action
 TV2 (Ungarn) in Ungarn
 TV2 (Südafrika) in Südafrika
 TV2 (Türkei) in der Türkei
 TV 2 (Dänemark) in Dänemark
 TV 2 (Neuseeland) in Neuseeland
 TV 2 (Norwegen) in Norwegen
 TV 2 (Spanien) in Spanien

Sonstiges:
 TV2 (Programmzeitschrift), Schweizer Fernsehprogrammzeitschrift

Siehe auch:
 Tv·2, dänische Band